Уриарте () — имя собственное испанского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Уриарте, Ихинио (1843—1909) — парагвайский политический деятель, президент Парагвая (1877—1878).
 Уриарте, Сугой (1984) — испанский дзюдоист.
 Уриарте, Фермин (1902—1972) — уругвайский футболист, защитник, двукратный чемпион Южной Америки, олимпийский чемпион по футболу 1924 года.
 Уриарте, Фидель (1945—2016) — испанский футболист.

Составные фамилии 
 Ландалузе-и-Уриарте, Виктор Патрисио де (1830—1889) — испано-кубинский художник, иллюстратор и карикатурист.
 Силауррен Уриарте, Леонардо (1912—1969) — испанский футболист, который играл на футбольном поле в качестве полузащитника.
 Франческоли Уриарте, Энцо (род. 1961) — уругвайский футболист, полузащитник и нападающий.